Wijde Aa (Zuid-Holland), een langgerekt meertje op de grens van de voormalige gemeenten Woubrugge en Alkemade (thans gemeente Kaag en Braassem)
 Wijde Aa (Overijssel), een recreatieplas in Zwolle
 de Wijde Aa, een zeilcentrum in Zuid-Holland
 Wijde Aa (haven), een jachthaven in Zuid-Holland